Carrington kan syfta på:

 Carrington (film) – en brittisk film från 1995
 Carrington event – en solstorm 1859, se 1859 års geomagnetiska storm

Personer
 Dora Carrington (1893–1932), en brittisk konstnär
Leonora Carrington (1917–2011), en brittiskfödd, mexikansk konstnär och författare

Geografi

Australien 

 Carrington (del av en befolkad plats), New South Wales, Newcastle,

Storbritannien 

 Carrington, Greater Manchester, ort i England, 
 Carrington, Lincolnshire, ort i England,

USA 

 Carrington, North Dakota, countyhuvudort, Foster County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar